Крістіан Керксі (народився 1992 р.), Американський футболіст
 Данн Керксі (1950-2020), американський кінорежисер
 Джек Керксі (народився 1928 р.), Американський політик
 Джері Керксі (1940 р.), Редактор американського журналу
 Джон Керксі (1970 рр.), Американський футболіст
 Ларрі Керксі, американський футболіст і тренер
 Морріс Керксі (1895-1981), американський легкоатлет і регбіст, олімпійський чемпіон.
 Рой Керксі (1947-1981), американський футболіст
 Вільям Керксі (народився 1966 р.), Американський футболіст
 Нікс Керксі (народився 1943 р.), Американський мафіозі